

Geografia 
 Pantoja – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Diego de Pantoja – gesuita e missionario spagnolo in Cina
 Isabel Pantoja – cantante e attrice spagnola di origine gitana
 Juan Pantoja de la Cruz – pittore spagnolo